Кондрате́нко — украинская и белорусская фамилия.

Известные носители

А 
 Кондратенко, Александр Викторович (1975—2004) — украинский зоолог, териолог и орнитолог.
 Кондратенко, Алексей Николаевич (род. 1969) — член Совета Федерации РФ от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.
 
 Кондратенко, Александра Семёновна — певица Харьковской филармонии. 
 Кондратенко, Андрей Павлович (1898—1989) — украинский советский и партийный деятель.

В 
 
 
 Кондратенко, Владимир Григорьевич (род. 1942) — заслуженный лётчик-испытатель СССР, начальник Школы лётчиков-испытателей имени А. В. Федотова (1989—2012).

Г 
 Кондратенко, Гавриил Павлович (1854—1924) — русский живописец-пейзажист, график, иллюстратор.
 Кондратенко, Геннадий Петрович (1920—1999) — украинский советский учёный, микробиолог.

Е 
 Кондратенко, Екатерина Петровна (Катя Chilly; род. 1978) — украинская певица, композитор.

И

Л—Н 
 Кондратенко, Лидия Александровна (1934—2016) — советская и российская оперная певица (меццо-сопрано), солистка Воронежского театра оперы и балета, заслуженная артистка РСФСР (1978).
 Кондратенко, Михаил Владимирович (род. 1975) — российский лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.
 Кондратенко, Николай Игнатович (1940—2013) — советский и российский государственный и политический деятель.

П 
 Кондратенко, Павел Петрович (род. 1960) — советский и российский рок-музыкант, клавишник.
 
 Кондратенко, Прасковья Фёдоровна (в девичестве Меженная; 1928 — ?) — птичница колхоза «Красная Звезда», Герой Социалистического Труда.

Р—Ф 
 Кондратенко, Роман Исидорович (1857—1904) — русский генерал, руководитель сухопутной обороны Порт-Артура.
 Кондратенко, Сергей Павлович (1924—1991) — военный, полный кавалер ордена Славы.
 Кондратенко, Филипп Викторович (род. 1974) — российский художник, член Санкт-Петербургского Союза художников (с 1998).

См. также 
 Кондратюк
 Кондратьев
 Кондратов

Примечания